Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 61-es, továbbá 61A, 61B, 61É jelzésű villamosok:

Magyarország 

 61-es villamos (Budapest)
 61B villamos (Budapest)
 61A villamos (Budapest)megszűnt
 61É villamos (Budapest)megszűnt

Németország 

 61-es villamos (Berlin)